Osoby o tym nazwisku:
 Antal Szalay – węgierski piłkarz i trener piłkarski
 Imre Szalay – węgierski zapaśnik, olimpijczyk
 Józef Szalay – polski wydawca 
 Pál Szalay –  węgierski kolarz, lekkoatleta, piłkarz i trener piłkarski
 Sándor Szalay – węgierski fizyk jądrowy
 Stanisław Szalay – polski fotograf, publicysta